Adam se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jumaat Haji Adam
 William Adam